Sulfate de fer peut désigner :
 sulfate de fer(II) () ;
 sulfate de fer(III) ().

Fer
Composé du fer